Schapekop kan verwijzen naar de inwoners van:

Birdaard
Dordrecht (Nederland) (eigenlijk Schapenkop)
Lier (België)